Free The Nipple steht für:
 Free The Nipple (Film), US-amerikanischer Film von Lina Esco
 Free The Nipple (Kampagne), Kampagne, die 2012 während der Vorproduktion des gleichnamigen Films ins Leben gerufen wurde